«Хоббит» () — анимационный фильм в жанре фэнтези, экранизация повести «Хоббит, или Туда и обратно» Джона Рональда Руэла Толкина, является первой экранизацией его прозы. Режиссёры — Артур Ранкин (младший), . Автор сценария — . Производство — США, 1977 год.

Сюжет 
К хоббиту из Шира Бильбо Бэггинсу обращается волшебник Гэндальф с предложением помочь тринадцати гномам: Торину Дубощиту, Двалину, Балину, Кили, Фили, Дори, Нори, Ори, Оину, Глоину, Бифуру, Бофуру и Бомбуру — вернуть сокровища Одинокой Горы, которые были захвачены драконом Смогом.

Бильбо нанимают в качестве взломщика. В начале пути они оказываются в руках каменных троллей, однако утренний свет обратил их в камень. Вовремя подоспевший Гэндальф освобождает гномов. В пещере троллей они обнаруживают множество краденых мечей, в том числе утерянные эльфийские мечи Гламдринг и Оркрист, которые решают взять с собой. Так у Бильбо появляется его меч (точнее, кинжал), который он позднее назовёт Жалом.

В пещере Гэндальф передаёт Торину подаренную ему Траином Вторым карту Одинокой Горы, которая содержит в себе секрет, который поможет найти тайный вход в Эребор, а также ключи от него. Позднее компания попадает во владения эльфийского короля Элронда — Ривенделл, где он помогает перевести лунные руны карты Эребора, указывающий на секретный вход в Одинокую Гору. Затем компания попадает в плен к гоблинам, из которого их опять-таки вызволяет вовремя подоспевший Гэндальф.

Во время бегства из города гоблинов Бильбо сваливается в пещеру Голлума, где он находит волшебное кольцо, которое делает его невидимым. Бильбо позднее находит и самого Голлума, который обещает ему провести его к выходу, если Бильбо победит в состязании загадок. Бильбо побеждает, спросив: «Что находится в моём кармане?» Позднее Голлум обнаруживает пропажу «его прелести» (так он называет своё кольцо) и бросается к чёрному ходу, думая, что Бильбо убежал с его кольцом туда, не подозревая, что Бильбо на самом деле, став невидимым, идёт за ним следом, что и помогло ему выбраться наружу.

Выбравшись из пещеры, команда забредает в Лихолесье, где им приходится сражаться с гигантскими пауками. Однако гномов берут в плен лесные эльфы — нандор, решившие, что гномы собираются на них напасть. Воспользовавшись кольцом и став невидимым, Бильбо избегает плена. Дойдя до дворца короля Трандуила, где их заточили, Бильбо обнаруживает, что лесные эльфы очень любят вино, а пустые бочки сплавляют по реке в Озёрный Город, в котором живут люди и который находится совсем рядом от их цели — Одинокой Горы. Выкрав у пьяного стражника ключи, Бильбо освобождает своих друзей и сажает их в бочки. Так они попадают в Эсгарот, где их встречает стражник Бард и обещает дать им всё необходимое.

Из Эсгарота герои достигают своей цели — они доходят до Одинокой Горы. Гномы находят тайный вход и принимают решение отправить хоббита одного внутрь самой горы, где обитает дракон Смог. Бильбо, надев кольцо, идёт туда. Там он встречает дракона, который, однако, почуял его. После непродолжительного разговора дракон принимает Бильбо за человека из Эсгарота. Бильбо убегает, однако он успел увидеть слабое место дракона на его брюхе. Смог вылетает из Эребора и в ярости собирается разрушить Озёрный Город. Бильбо посылает к Барду дрозда, который доносит ему весть о слабом месте дракона. Дракон уничтожает Эсгарот своим огнём. Бард выстрелом из лука убивает Смога, а гномы возвращают себе свои богатства, которые и стали причиной ссоры людей и эльфов с гномами, не пожелавшими делиться своими богатствами.

Бильбо старается уговорить Торина поделиться сокровищами, что послужило причиной его ссоры с предводителем гномов. И в тот момент, когда три армии собираются сойтись в битве, Гэндальф останавливает их и сообщает им весть о надвигающемся воинстве гоблинов. Короли оставляют прежние обиды и объединяются перед лицом общего врага. Начинается Битва Пяти Воинств. Позднее на поле боя прибывают гигантские орлы, друзья Гэндальфа, уже один раз спасшие компанию от гоблинов неподалёку от Лихолесья, которые во многом определили исход битвы. В битве погибает 6 из 13 гномов, отправившихся к Эребору. От ран умирает и Торин, перед смертью помирившись с Бильбо. Хоббит возвращается в Шир с двумя мешками золота и своим волшебным кольцом.

Производство 
Сюжет фильма достаточно близко следует книге (это считал достоинством сам сценарист Ромео Мюллер), однако некоторые детали всё-таки изменены: отсутствуют персонаж Беорн и всё, что связано с Аркенстоном, в Битве пяти воинств погибает значительно больше гномов, отправившихся вместе с Торином и Бильбо. Песни, звучащие в фильме (кроме песни «Величайшее приключение» («Баллада хоббита»)), написаны на стихи из книги.

Работа над картиной продолжалась пять лет. Анимацией занималась японская студия Topcraft (сотрудники которой в дальнейшем работали под руководством Хаяо Миядзаки), в результате манера прорисовки, а также внешний облик некоторых персонажей (например, Смауга или Голлума) напоминает классических персонажей аниме.

Релиз 

В США в 1980-е годы мультфильм выпущен компанией «ABC Video» на VHS. В СССР и России распространялся на «пиратских» видеокассетах в переводе Алексея Михалёва и Вартана Дохалова. Также в России в 1990-е годы распространялся на VHS и в переводе Юрия Сербина, Сергея Визгунова и Александра Кашкина (Первомайского).

Награды 
Режиссёры фильмы были удостоены премии Peabody Award — престижной премии за выдающийся вклад в радио и телевидение. Фильм также был номинирован на «Хьюго» (в номинации «лучшая постановка»), но уступил «Звёздным войнам».

Примечания

Ссылки 
 «The Hobbit» на Internet Movie Database
 The Hobbit на Allrovi
 Кадры из фильма

Рисованные мультфильмы США 1977 года
Мультфильмы США в жанре фэнтези
Экранизации произведений Джона Рональда Руэла Толкина
Мультфильмы о драконах
Мультфильмы Жюля Басса
Полнометражные мультфильмы США